Sušice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Sušice, città del distretto di Klatovy, nella regione di Plzeň
Sušice, comune del distretto di Uherské Hradiště, nella regione di Zlín
Sušice, comune del distretto di Přerov, nella regione di Olomouc